Sinise ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Sinise (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Musiker
 Moira Sinise, geborene Moira Harris (* 1954) US-amerikanische Schauspielerin